Сигиберт или Зигиберт () може да се отнася за:

 Сигиберт от Кьолн († 508), крал на рипуарските франки
 Сигиберт I (535–575), крал на Австразия
 Сигиберт II (602–613), крал на Австразия
 Сигиберт III (630–656), крал на Австразия
 Сигиберт IV (671-758), принц на Австразия, внук на Сигиберт III
 Сигеберт (Източна Англия) († 640), крал на Кралство Източна Англия
 Сигиберт I (Есекс) († 653), крал на Есекс
 Сигиберт II (Есекс) († 660), крал на Есекс
 Сигиберт (Уесекс) († 757), крал на Уесекс
 Сигиберт (Минден), епископ на Минден (1022–1036)
 Сигеберт от Жамблу (1030–1112), историограф